Capranica puede referirse a:

 Capranica, localidad italiana de la provincia de Viterbo, región de Lazio
 Capranica Prenestina, localidad italiana de la provincia de Roma, región de Lazio
 Domenico Capranica, eclesiástico italiano